«Росси́ни» — появившийся в середине XX века слабо-алкогольный коктейль, представляющий собой смесь игристого вина (традиционно просекко) и свежего клубничного пюре. Относится к тому же типу коктейлей, что и «беллини», «мимоза», «тинторетто».

История 
Коктейль получил своё название в честь итальянского композитора XIX века Джоаккино Россини.

Приготовление коктейля 
В начале нужно получить клубничное пюре. Для этого свежую клубнику перемалывают в электро-блендере. Затем добавляют несколько капель лимонного сока и, если пюре получилось не достаточно сладким, сахарный сироп, по вкусу. В шейкер насыпают лёд и выливают одну часть клубничного пюре и две части просекко (или шампанского). Шейкер слегка встряхивают до полного охлаждения смеси и сцеживают содержимое в бокалы для шампанского — флют.

Примечания

Литература 
 

Алкогольные коктейли
Коктейли по алфавиту
Коктейли с вином